Ossokino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Ossokino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Ossokino (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Groß Waldeck, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Ossokino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (bis 1946 Blöcken, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Ossokino (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Selenogradsk (bis 1946 Panjes, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Ossokino (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Ossokino (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Ossokino (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Ossokino (Perm), Dorf in der Region Perm
 Ossokino (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Ossokino (Rostow), Siedlung in der Oblast Rostow